BRQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto TURANY, Brno, Repubblica Ceca
 brq – codice ISO 639-3 della lingua breri